Het seizoen 2017-18 is de 37e editie van de Belgische Tweede klasse in het vrouwenvoetbal, en de tweede na de competitiehervorming van 2016. De competitie loopt van de zomer van 2017 tot de lente van 2018.

Clubs 
Sinds 2016 bestaat de Tweede klasse uit twee reeksen van elk veertien ploegen. Van de 28 ploegen die vorig jaar ook in deze reeks speelden, zijn twee ploegen gepromoveerd naar Eerste klasse, zakten zes ploegen naar Eerste provinciale en bleven er dus twintig over.

Wijzigingen tegenover 2016-17
 Gepromoveerd naar Eerste klasse: Melsele, Wuustwezel
 Gedegradeerd naar Eerste provinciale: Anderlecht C, Halveweg, Merelbeke, Montroeul-Dergneau, Wezemaal, Wolfsdonk
 Gedegradeerd uit Eerste klasse: Anderlecht B en Egem
 Gepromoveerd uit Eerste provinciale:  Ruddervoorde, Sottegem, Moldavo B, Esperanza Pelt, Miecroob Veltem, Anderlues en Club Luik. Uit Namen en Luxemburg wilde niemand van de top-3 promoveren.

Per provincie 

Uitgesplitst per provincie komen zes uit West-Vlaanderen en de voetbalprovincie Brabant, vijf uit Oost-Vlaanderen, vier uit Limburg, drie uit de provincie Antwerpen, twee uit Henegouwen en Luik en eentje uit Luxemburg. Namen is de enige provincie zonder vertegenwoordiger in de nationale reeksen.

Klassement

Tabellen

Tweede klasse A

Tweede klasse B

Legenda

2017/18
Belgisch competitievoetbal 2017/18